Tuber är ett släkte av svampar i familjen Tuberaceae i ordningen skålsvampar. Det omfattar bland annat flera arter av tryffel.

Lista över dottertaxa
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Skålsvampar
Tuber